Kruidenwijk (Almere),  een wijk in de Nederlandse stad Almere.
 Kruidenwijk (Nijverdal),  een wijk in de Nederlandse plaats Nijverdal.